Григорівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Григорівська сільська рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Григорівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Григорівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Григорівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Григорівська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Григорівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Григорівська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Григорівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Григорівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Григорівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Григорівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Григорівська сільська рада — Харківська область, Барвінківський район
 Григорівська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район
 Григорівська сільська рада — Херсонська область, Чаплинський район
 Григорівська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Григорівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Григорівська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район